Luganh (Tarn), municipi francès, situat al departament del Tarn i a la regió de Migdia-Pirineus.
 Luganh (Avairon), municipi francès, situat al departament de l'Avairon i a la regió de Migdia-Pirineus.